James Sandy Smith, ameriški hokejist, * 23. oktober 1967, Brainerd, Minnesota, ZDA.

Smith je kariero začel v študentski ligi NCAA pri Univerzi Minnesota-Duluth, nadaljeval v ligi IHL, v sezoni 1996/1997 pa je bil član kluba Olimpija Herz Ljubljana, za katerega je v alpski ligi na štirinštiridesetih tekmah dosegel triintrideset golov in štiriinštirideset podaj, v slovenski ligi pa na enainšestdesetih tekmah devetintrideset golov in petinštirideset podaj. Kariero je končal pri moštvu Eisbären Berlin v nemški ligi, za katerega je igral med sezonama 1998/1999 in 2000/2001.

Pregled kariere

|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 86/87
|
| 35
| 3
| 3
| 6
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 87/88
|
| 41
| 22
| 9
| 31
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 88/89
|
| 40
| 6
| 16
| 22
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota-Duluth
| NCAA
| 89/90
|
| 39
| 15
| 16
| 31
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Muskegon Lumberjacks
| IHL
| 89/90
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Muskegon Lumberjacks
| IHL
| 90/91
|
| 82
| 25
| 29
| 54
|
| 51
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Muskegon Lumberjacks
| IHL
| 91/92
|
| 64
| 15
| 18
| 33
|
| 109
|
| 14
| 7
| 2
| 9
|
| 4
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 92/93
|
| 77
| 32
| 36
| 68
|
| 174
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Salt Lake City Golden Eagles
| IHL
| 93/94
|
| 71
| 21
| 39
| 60
|
| 170
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 94/95
|
| 60
| 19
| 21
| 40
|
| 86
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Minnesota Moose
| IHL
| 95/96
|
| 81
| 35
| 41
| 76
|
| 149
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Alpska liga
| 96/97
|
| 44
| 33
| 44
| 77
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 96/97
|
| 61
| 39
| 45
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ECR Revier Löwen
| DEL
| 97/98
|
| 30
| 14
| 17
| 31
| -5
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Genève-Servette
| Nationalliga B
| 98/99
|
| 26
| 22
| 19
| 41
|
| 101
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| DEL
| 98/99
|
| 16
| 5
| 8
| 13
|
| 20
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 14
|-
| Eisbären Berlin
| DEL
| 99/00
|
| 55
| 13
| 19
| 32
| -8
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| DEL - Abstiegsrunde
| 99/00
|
| 11
| 2
| 5
| 7
| -8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| DEL
| 00/01
|
| 32
| 3
| 7
| 10
| -11
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |868
| bgcolor="#7FFF00" |325
| bgcolor="#7FFF00" |392
| bgcolor="#7FFF00" |717
| bgcolor="#7FFF00" |-32
| bgcolor="#7FFF00" |1280
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |33
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |32
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti Muskegon Lumberjacks
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Minnesota Moose
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti ECR Revier Löwen
Hokejisti Eisbären Berlin